Километро Нуеве има више значења:

 Километро Нуеве, Дијесиочо де Абрил (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Нуеве (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Нуеве, Ел Пуеблито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Километро Нуеве (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Нуеве, Ехидо Лазаро Карденас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику